

Планиниця () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Планиниця () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Перник.